Suchorukow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Suchorukow (* 1988), russischer Schwimmer
 Alexander Petrowitsch Suchorukow (* 1967), russischer Botaniker
 Anatoli Petrowitsch Suchorukow (1935–2014), sowjetischer und russischer Physiker
 Dmitri Semjonowitsch Suchorukow (1922–2003), russischer Armeegeneral 
 Jurij Suchorukow (* 1968), ukrainischer Sportschütze
 Wassili Dimitrijewitsch Suchorukow (1795–1841), russischer Historiker, Statistiker, Offizier und Teilnehmer am Russisch-Türkischen Krieg von 1828 bis 1829
 Wiktor Iwanowitsch Suchorukow (* 1951), russischer Schauspieler